LFP — аббревиатура:

 Larry Flynt Publications — фирма Ларри Флинта
 LFP (функция) — функция оптических медиаконвертеров.
 LFP (протоколы) — общее название некоторых сетевых протоколов.
LFP (LiFePO4) — литий-железо-фосфатный аккумулятор.
 LFP (игры) — (от англ. looking for a party– «ищу группу») - сокращение, используемое игроками при поиске группы.